Nine Maidens steht für:

 Nine Maidens Downs, Moorland bei Four Lanes, Cornwall, England
 Steinreihe Nine maidens, Steinreihe bei Winnards Perch, Cornwall, England
 Nine Maidens, alternativer Name für den Steinkreis von Boskednan bei Boskednan, Cornwall, England